

Sigle 
 Chicago Demotic Dictionary – dizionario demotico dell'istituto di studi orientali dell'Università di Chicago
 Classificazione decimale Dewey – schema di classificazione
 Congregatio Discipulorum Domini – Congregazione dei discepoli del Signore, fondata in Cina dal cardinale Celso Costantini
 Centro diurno per disabili – servizio socio-sanitario italiano
 Customer Due Diligence
 Convention Démocrate pour le Développement – Convenzione Democratica per lo Sviluppo, partito politico della Repubblica Democratica del Congo
 Come dovevasi dimostrare – frase usata nelle dimostrazioni dei teoremi

Codici 
 CDD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Cauquira (Honduras)